Alue Raya (Panga), een plaats in Indonesië
Alue Raya (Rantau Selamat), een plaats in Indonesië
Alue Raya (Pulo Aceh), een plaats in Indonesië
Alue Raya (Samatiga), een plaats in Indonesië
Alue Raya (Darul Makmur), een plaats in Indonesië